Сезон Формулы-1 1991 года — 42-й сезон Формулы-1, продолжался с 10 марта по 3 ноября 1991 года и состоял из 16 этапов. Чемпионом мира стал Айртон Сенна, Кубок конструкторов завоевала команда McLaren-Honda.

Предсезонье 
 McLaren сохранили свою успешную связку гонщиков образца  года в составе Сенны и Бергера.

Расписание сезона

Составы команд

Изменения в составе команд

Первый сезон 
 Fondmetal-Ford (бывшая Osella)
 Footwork-Porsche/Footwork-Ford (бывший Arrows)
 Jordan-Ford

Последний сезон 
 Leyton House-Ilmor
 AGS-Ford
 Coloni-Ford

Единственный сезон 
 Scuderia Modena Lamborghini

Изменения в составе гонщиков

Первый сезон 
  Барбацца
  Бланделл
  ван де Поэле
  Вендлингер
  Дзанарди
  Кома
  Хаккинен
  М. Шумахер

Последний сезон 
  Бэйли
  Пике-старший
  Пирро
  С. Накадзима
  Юханссон

Единственный сезон 
  Бартелс
  Хаттори
  Шавеш

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Айртон Сенна

|align="right"| 96
|-
! 2
|  Найджел Мэнселл

|align="right"| 72
|-
! 3
|  Риккардо Патрезе

|align="right"| 53
|-
! 4
|  Герхард Бергер

|align="right"| 43
|-
! 5
|  Ален Прост

|
|align="right"| 34
|-
! 6
|  Нельсон Пике

|align="right"| 26,5
|-
! 7
|  Жан Алези

|align="right"| 21
|-
! 8
|  Стефано Модена

|align="right"| 10
|-
! 9
|  Андреа де Чезарис

|align="right"| 9
|-
! 10
|  Роберто Морено

|
|

|align="right"| 8
|-
! 11
|  Пьерлуиджи Мартини

|align="right"| 6
|-
! 12
|  Юрки Ярвилехто

|align="right"| 4
|-
! 13
|  Бертран Гашо

|
|
|
|
|

|align="right"| 4
|-
! 14
|  Михаэль Шумахер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 4
|-
! 15
|  Сатору Накадзима

|align="right"| 2
|-
! 16
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 2
|-
! 17
|  Мартин Брандл

|align="right"| 2
|-
! 18
|  Эмануэле Пирро

|align="right"| 1
|-
! 19
|  Марк Бланделл

|align="right"| 1
|-
! 20
|  Иван Капелли

|
|
|align="right"| 1
|-
! 21
|  Эрик Бернар

|
|align="right"| 1
|-
! 22
|  Агури Судзуки

|align="right"| 1
|-
! 23
|  Джулиан Бэйли

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 1
|-
! 24
|  Джанни Морбиделли

|align="right"| 0,5
|-
! 25
|  Маурисио Гужельмин

|align="right"| 0
|-
! 26
|  Тьерри Бутсен

|align="right"| 0
|-
! 27
|  Джонни Херберт
|
|
|
|

|
|

|

|

|align="right"| 0
|-
! 28
|  Никола Ларини

|align="right"| 0
|-
! 29
|  Эрик Кома

|align="right"| 0
|-
! 30
|  Габриэле Тарквини

|align="right"| 0
|-
! 31
|  Алессандро Дзанарди
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0
|-
! 32
|  Эрик ван де Поэле

|align="right"| 0
|-
! 33
|  Алекс Каффи

|
|
|
|

|align="right"| 0
|-
! 34
|  Оливье Груйяр

|
|
|align="right"| 0
|-
! 35
|  Микеле Альборето

|align="right"| 0
|-
! 36
|  Карл Вендлингер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0
|-
! -
|  Стефан Юханссон

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Педру Шавеш

|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Фабрицио Барбацца
|
|

|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Михаэль Бартельс
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Наоки Хаттори
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0

 Гран-при Австралии был прерван после 16 из 81 кругов из-за сильного ливня. Участникам была присуждена половина очков, по состоянию на момент прохождения 14 круга.

Кубок конструкторов

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1